Die Communauté de communes du Pays de Valois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Oise in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 24. Dezember 1996 gegründet und umfasst 62 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Crépy-en-Valois.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays de Valois
Gegründet 1996